Naku steht für:
 Naku (Biboki Feotleu) Ort im indonesischen Distrikt Biboki Feotleu in Westtimor

Naku ist der Familienname von:
 Lilika Nakou (1904–1989), griechische Schriftstellerin